onyks – minerał, odmiana agatu
 karabinek wz. 89 Onyks – polski karabinek, wersja karabinu szturmowego wz. 88 Tantal

Zobacz też 
 Onyx